Ла-Шапе́ль-сюр-Шезі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 80 км на схід від Парижа, 135 км на південний схід від Ам'єна, 75 км на південь від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 96 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 293,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Шапель-сюр-Шезі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Шапель-сюр-Шезі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена